Juan de Habsburgo-Lorena o Juan de Austria (en alemán: Johann von Österreich; 20 de enero de 1782 - 11 de mayo de 1859) fue un noble, militar, político e industrial austríaco. Archiduque y miembro de la Dinastía Habsburgo. Llegó a ser regente imperial (Reichsverweser).

Primeros años 
Juan nació en Florencia en 1782, siendo el decimotercer hijo de Leopoldo II, en aquel entonces Gran Duque de Toscana, y de su esposa María Luisa de Borbón. Fue bautizado con el nombre de Juan Bautista José Fabián Sebastián. En 1790, su padre fue elegido Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y se trasladó con su familia a Viena.

Carrera militar 
En el marco de las guerras napoleónicas, Juan recibió el mando de un ejército en Alemania con apenas dieciocho años en septiembre de 1800. A pesar de su renuencia personal, mostró valentía y obtuvo una victoria inicial menor en la batalla de Ampfing del uno de diciembre pero no logró evitar ser aplastado en la subsiguiente batalla de Hohenlinden el tres de diciembre de ese mismo año. Desmoralizado y en retirada, su ejército se desintegró y tuvo que pedir un armisticio el 22 de diciembre. Tras el Tratado de Lunéville de 1801, fue nombrado Director General del Servicio de Ingeniería y Fortificaciones y posteriormente comandante de dos academias militares.

En 1805, dirigió la defensa de varios pasos tiroleses contra los franceses y recibió la Cruz de Comandante de la Orden Militar de María Teresa. En 1808 fue un defensor de la creación del Landwehr, basado en los éxitos del ejército prusiano.

Al comenzar la guerra de la quinta coalición, fue nombrado comandante del ejército de Austria Interior, enfrentándose a Eugène de Beauharnais en Italia. Bajo su mando estaban el octavo cuerpo de ejércitos dirigido por Albert Gyulai y el séptimo cuerpo de ejércitos, dirigido por Ignaz Gyulai. Tras obtener una victoria en la batalla de Sacile el 16 de abril de 1809, su ejército avanzó prácticamente hasta Verona. Habiendo retirado tropas para asediar Venecia y otras fortalezas, sus fuerzas se vieron sobrepasadas por los refuerzos de Eugène y las noticias de una derrota austríaca en la batalla de Eckmühl, motivando una retirada. Antes de retirarse, enfrentó a los francoitalianos en la batalla de Caldiero entre el 27 y el 30 de abril. Intentando reducir la persecución francoitaliana, combatió el 8 de mayo en la batalla del río Piave, siendo vapuleado.

Tratando de defender la frontera austroitaliana, envió a Ignaz Gyulai a defender Liubliana (conocida en aquel entonces como Laibach) en Carniola mientras él defendía personalmente Villach en Carintia. La persecución de Eugène superó sus defensas en la batalla de Tarvis y aniquiló una columna de refuerzas en la batalla de Sankt Michael. Obligado a huir al noreste, en dirección a Hungría, Juan ofreció batalla en Raab, solo para volver a ser derrotado el 14 de junio de 1809. A pesar de recibir órdenes de unirse a su hermano el archiduque Carlos en la batalla de Wagram el 5 y 6 de julio, su pequeño ejército llegó tarde y no puedo evitar la derrota austríaca. Su hermano y superior le criticó su tardanza.

Carrera política

Vida tras la guerra en Estiria 

Tras la finalización de su periodo militar desarrolló un gran interés por la naturaleza, la tecnología y la agricultura. Coleccionó minerales y fue un activo alpinista y cazador en Estiria. Viajó junto a su hermano Luis de Habsburgo-Lorena a Francia, donde este se casó con Adelaida de Gueroust. En 1815, de visita en el reino Unido, fue investido Doctor honoris causa por la Universidad de Edimburgo. 

En 1829, se casó con Ana María Josefina Plochl, hija de Jacobo Plochl, maestro de postas de Aussee, y su mujer María Ana Pilz. De este matrimonio morganático nació Franz, Conde de Meran, con el que comienza la línea de los Condes de Meran, Barones de Brandhofen y propietarios de Stainz.

Fue un apasionado alpinista, intentando ser el primero en escalar el Großvenediger. Por ello da nombre al refugio Erzherzog-Johann-Hütte (Adlersruhe) del Großglockner y a la Gymnadenia archiducis-joannis, una especie de orquídea que crece en prados montañosos.

Era considerado cercano al hombre de a pie, llevando prendas locales como el Tracht y el Steireranzug, y protegiendo la cultura material e inmaterial del país. Aunque no se consideraba a sí mismo un liberal, promovió idea liberales y entró en conflicto a menudo con la corte Habsburgo, sobre todo por su matrimonio morganático.

Es recordado por su contribución a la modernización de Estiria. En 1811, fundó el Landesmuseum Joanneum, al que dio su nombre, en Graz y el embrión de lo que luego se convertiría en la Universidad Técnica de Graz. Fueron el comienzo de una larga lista que incluye el Archivo Estatal de Estiria en 1817, el Berg- und Hüttenmännische Lehranstalt de Vordernberg en 1840, la Universidad de Leoben en 1849, la Sociedad Agrícola Estiria en 1819, la Mutua de Incendios, la Sociedad Constructora de Estiria, la Landesoberrealschule en 1845 y la Sociedad de Historia Estiria en 1850. 

Al adquirir una fábrica de estaño en Krems bei Voitsberg y minas de carbón cerca de Köflach se convirtió también en un industrial. En 1840, compró Stainz, donde fue elegido como alcalde en 1850. Era dueño también de Brandhofen. Su trazado del Ferrocarril del Sur de Austria de Viena a Trieste a lo largo del Semmering y sobre los valles de los ríos Mura y Mürz hasta Graz es notable.

Revoluciones de 1848 
En el marco de las revoluciones de 1848, los sectores liberales y nacionalistas alemanes protagonizaron una revolución que incluía fuertes reclamaciones de un estado alemán. Los revolucionarios de Baden forzaron la creación de un parlamento que reuniera representantes de todos los estados alemanes en Fráncfort del Meno.

En 1848, el Parlamento de Fráncfort le nombró regente o cabeza titular del estado ("Reichsverweser" en alemán, también traducible como vicario imperial). Se trataba de un intento de crear un poder ejecutivo provisional, que sin embargo no logró reconocimiento efectivo de los estados. El fracaso en imponer su autoridad en el Asunto de Schleswig-Holstein o de evitar la supresión manu militari del levantamiento en Viena desacreditaron al gobierno provisional. Tras el fracaso de la revolución alemana de 1848-1849, dimitió del puesto en 1849.

Muerte y legado 
El archiduque Juan murió en 1859 en Graz. En su honor se erigió una fuente que domina la plaza central de la ciudad. Se halla enterrado en Schenna, cerca de Meran. Fue fundador de la rama de los condes de Merano y bisabuelo del director de orquesta Nikolaus Harnoncourt.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 20 de enero de 1782 - 11 de agosto de 1804: Su Alteza Real el Archiduque Juan (Bautista) de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia

 11 de agosto de 1804 - 11 de mayo de 1859: Su Alteza Imperial y Real el Archiduque Juan (Bautista) de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero gran cruz de la Orden Militar de María Teresa.

 Caballero gran cruz de la Orden imperial de Leopoldo.

Otros 
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero de primera clase de la Orden del Águila Roja. ()
 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 Caballeros gran cruz de la Orden al Mérito Militar. ()
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Fidelidad. ()
 Caballero gran cruz de la Orden del León. ( Reino de los Países Bajos)
 Caballero gran cruz de la Orden de Leopoldo. ( Reino de Bélgica)
 Caballero gran cruz de la Orden del Redentor. ( Reino de Grecia)
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse y del Rin)
 Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia.    (Ducados ernestinos)
 Caballero gran cruz de la Orden de Pedro Federico Luis. ( Gran Ducado de Oldemburgo)

Cargos

Militares 
 Éjercito Imperial y Real
 Feldmarshall (Mariscal de campo)
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de dragones n.º1.
 Jefe de los Sapeur-Grenadier del Genio del Éjercito ruso.
 Propietario del Regimiento de infantería de línea nº16 del Ejército prusiano.

Académicos 
 Protector del Joanneum de Graz.
 Miembro honorario del Instituto véneto de Ciencias, letras y artes.
 Miembro honorario del Instituto lombardo de Ciencias, letras y artes.
 Socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Miilán.
 Socio honorario de la Academia de Bellas Artes de Venecia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Edward L. Burlingame (1879). "John (Johann Baptist Joseph), archduke of Austria". The American Cyclopædia.
 
 Anton Schlossar (1881), "Johann (Erzherzog von Österreich)", Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán) 14, Leipzig: Duncker & Humblot, p. 281–305

Enlaces externos 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Regentes
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Personas de las Revoluciones de 1848
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Militares de Austria del siglo XIX
Comandantes de las guerras napoleónicas
Nobles de Austria del siglo XIX
Caballeros de la Orden de San Huberto
Mariscales de campo de Rusia
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Venecia
Miembros honorarios del Instituto véneto de ciencias, letras y artes
Socios honorarios de la Academia de Bellas Artes de Brera
Miembros honorarios del Instituto lombardo de ciencias, letras y artes
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Grandes cruces de la Orden del Mérito Militar (Wurtemberg)
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Grandes cruces de la Orden de la Fidelidad
Caballeros grandes cruces de la Orden del León Neerlandés
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Caballeros grandes cruces de la Orden del Redentor
Grandes cruces de la Orden de Luis
Grandes cruces (capitulares) de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Mariscales de campo del Ejército del Imperio austríaco
Nacidos en Florencia
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Fallecidos en Graz